Halipteris christi är en korallart som först beskrevs av Johan Koren och Daniel Cornelius Danielssen 1847.  Halipteris christi ingår i släktet Halipteris och familjen Halipteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöpennor
christi